Irati, un comune brasiliano dello stato di Santa Catarina.
 Irati, un comune brasiliano del Paraná.
 Irati, un fiume spagnolo della Navarra.